Кизеев: